Daniel Babka (né le  à Martin en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière en club
Il commence sa carrière en junior en 1992 en jouant pour le HC Dukla Trenčín, club slovaque évoluant alors en championnat de Tchécoslovaquie de hockey sur glace. À la suite de la dissolution de la Tchécoslovaquie et du championnat, il rejoint le MHC Martin en 1993 dans la toute nouvelle Extraliga Slovaque.

Carrière en sélection nationale 
Il participe au championnat du monde de hockey sur glace 1997 et 1999 sous les couleurs de la Slovaquie.

Trophées et honneurs personnels 
Coupe de France 2011
Coupe Magnus 2010
Coupe de la Ligue 2010
Champion de Slovaquie 2002, 2000, 1999
Coupe Continentale : 2005, 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 || HC Dukla Trenčín || ČSHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1993-1994 || MHC Martin || Extraliga ||35 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1994-1995 || MHC Martin || Extraliga ||36 ||5 ||2 ||7 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || MHC Martin || Extraliga ||45 ||3 ||13 ||16 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997 || MHC Martin || Extraliga ||51 ||14 ||22 ||36 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1997-1998 || HC Košice || Extraliga ||26 ||1 ||5 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || HC Košice || Extraliga ||51 ||6 ||4 ||10 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || HC České Budějovice || Extraliga ||3 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || HC Slovan Bratislava || Extraliga ||54 ||4 ||8 ||12 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || HC Slovan Bratislava|| Extraliga ||47 ||11 ||10 ||21 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || HC Slovan Bratislava || Extraliga ||45 ||6 ||12 ||18 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || HC České Budějovice || Extraliga ||52 ||10 ||10 ||20 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || HC České Budějovice || Extraliga ||24 ||2 ||6 ||8 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || HKm Zvolen || Extraliga ||20 ||4 ||13 ||17 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || HKm Zvolen || Extraliga ||49 ||8 ||12 ||20 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || HKm Zvolen || Extraliga ||54 ||11 ||35 ||46 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HKm Zvolen || Extraliga ||54 ||16 ||22 ||38 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || HKm Zvolen || Extraliga ||54 ||4 ||18 ||22 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || MHC Martin || Extraliga ||47 ||6 ||15 ||21 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Rouen hockey élite 76 || Ligue Magnus || 25|| 5|| 11|| 16|| 36|| 11|| 0|| 6|| 6|| 12
|-
|2010-2011 || Rouen hockey élite 76 || Ligue Magnus || 16|| 2|| 7|| 9||28 || 8|| 1|| 1|| 2|| 2

Références 

Naissance en mars 1972
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du MHC Martin
Joueur du HC Košice
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du Rouen hockey élite 76
Entraîneur slovaque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Martin (Slovaquie)
Naissance en Tchécoslovaquie